Treudd kan avse:

 Treudd (arkeologi) – en förhistorisk stensatt grav
 Treudd (vapen) – ett ljuster eller ett spjut med tre parallella spetsar eller blad